Сема́го — фамилия.

Известные носители 
 Семаго, Владимир Владимирович (род. 1947) — российский политический деятель и бизнесмен.
 Семаго, Леонид Леонидович (1928—2008) — советский и российский писатель-натуралист, педагог.